Турнирът за Световна купа по волейбол за мъже 2011 се проведе от 20 ноември до 4 декември 2011 в Япония. Първите три отбора получават квоти за участие на олимпиадата в Лондон.

Класирани отбори 
12 отбора участват в турнира:
 Домакинът на турнира.
 Континенталните шампиони за 2011.
 Първите четири вицешампиона по ранглистата на FIVB от 15 януари 2011.
 Две страни избрани чрез Уайлд Кард.

Ранглистата на вторите места (към 15 януари 2011)

Градове

Точкуване 
1. Точки  2. Брой победи  3. Коефициент на сетове  4. Коефициент на точки

Победа с 3–0 или 3–1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия.
Победа с 3–2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия.

Резултати 
 Всички часове са в Българско време (UTC+02:00)

Първи кръг

Страна А 

|}

Страна Б 

|}

Втори кръг

Страна А 

|}

Страна Б 

|}

Трети кръг

Страна А 

|}

Страна Б 

|}

Четвърти кръг

Страна А 

|}

Страна Б 

|}

Класиране 

|}

Крайно класиране

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Световна купа по волейбол
Волейбол в Япония